Battle Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Battle Lake (Alaska)
 Battle Lake (Arkansas)
 Battle Lake (Idaho)
 Battle Lake (Itasca County, Minnesota)
 Battle Lake (Koochiching County, Minnesota)
 Battle Lake (Otter Tail County, Minnesota)
 Battle Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Battle Lake (North Dakota)
 Battle Lake (Oregon)
 Battle Lake (Wyoming)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Battle Lake (Minnesota)

Seen in England:
 Battle Lake (Wiltshire), im Lauf des River Key in Wiltshire